Tomei ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Tomei (1928–2021), deutsche Politikerin (FDP), MdL
 Bernardo Tomei (* 1933), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Concetta Tomei (* 1945), US-amerikanische Schauspielerin
 Francesco Tomei (* 1985), italienischer Radrennfahrer
 Jürgen von Tomëi (* 1937), deutsch-schweizerischer Karikaturist und Grafiker
 Marisa Tomei (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin
 Yumi Tōmei (* 1972), japanische Fußballspielerin

Tomei steht für:

 Tōmei-Autobahn, die wichtigste Ost-West-Autobahn in Japan
 Tomei Powered Inc, ein im Rennsport tätiger Hersteller von Tuningteile für Nissan

Siehe auch:
 Tomey
 Toomey